Der aus dem lateinischen stammende Begriff Permanenz (vom Verb permanere‚ „verharren“) wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Permanenz (Roulette): Schriftliche oder elektronisch festgehaltene Reihenfolge der gefallenen Zahlen
 Permanenzprinzip: Begriff aus der Didaktik der Zahlbereichserweiterungen
 Permanenztheorie: Eine seit den 1960er Jahren als überholt geltende geotektonische Theorie

Siehe auch
 Gesetz der Unendlichkeit der Permanenz